Unarmed – Best of 25th Anniversary е компилационен на германската пауър метъл група Helloween. Той отбелязва 25-годишнината на групата и съдържа презаписани песни в акустичен/симфоничен стил.

Състав 
 Анди Дерис – вокали
 Михаел Вайкат – китари (песни 1-5, 7-11)
 Саша Герстнер – китари
 Маркус Гроскопф – бас (песни 1-5, 7-11)
 Даниел Льобле – барабани (песни 1-5, 7-11)
 Пражки симфоничен оркестър (песни 5, 11)
 Геро Дрнек – акордеон
 Андреас Бекер – китара (песни 2, 4, 7, 9)
 Алби Донъли – саксофон (песен 1)
 Матиас Улмер – пиано (песни 1, 3, 5, 10, 11)
 Нипи Ноя – ударни (песни 1-4, 6, 7, 9, 10)
 Хариет Олсон – вокали (песен 6)
 Кале Карлсон – китара (песен 6)
 Йохан Брингет – пиано (песен 6)
 Ричърд Наксън, Джони Клукас, Дан Хоудли, Крис Тикнър, Ричърд Колиър, Гери О'Байм, Гюнтер Лаудан, Лорънс Уайт, Ян-Ерик Корс, Роб Фардъл – хор

Песни

Бележки 

Музикални албуми от 2009 година
Албуми на Хелоуин
Компилации